Адам Фронччак (, родился 7 августа 1987 года в Колобжеге) — польский футболист, нападающий клуба «Корона». В 2011—2021 годах выступал за «Погонь» из Щецина.

Игровая карьера 

Воспитанник клуба «Жакув 94» из Колобжега. Два с половиной года выступал за команду школы спортивного мастерства при клубе «Подбескидзе» из Бельско-Бялы. Выступал за команду IV лиги «Рега-Мерида» из Тжебятува, вышел в III лигу. Играл за юниорские составы варшавской «Легии», один год провёл в «Зомбковии», с которой играл в 2008 году в Первой лиге. Позже вернулся в Колобжег, играл за «Котвицу», в 2011 году перешёл в щецинскую «Погонь», с которой выступил в Экстраклассе в сезоне 2012/2013.

Универсальный игрок, выступает на позициях центрального и правого нападающего, правого и атакующего полузащитника, правого полузащитника оборонительного плана, правого и левого защитников.

Осенью 2018 года у Фронччака была обнаружена опухоль гипофиза, из-за чего он прекратил выступления и вынужден был обратиться ко врачам. Адам перенёс операцию, после десяти месяцев лечения и реабилитации вернулся к тренировкам, а после возвращения провёл первый матч за резервную команду и забил три гола. 15 мая 2019 года сыграл в Щецине первый матч в Экстраклассе после реабилитации.

Племянник вратаря щецинской «Погони» .

Клубная статистика

Достижения 
 Победитель Первой лиги Польши: 2011/2012
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 2020/2021

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Зомбковия»
Игроки ФК «Котвица»
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Корона»